Torsten Johansson kan syfta på:

Torsten Johansson, svensk tennisspelare
Torsten Johansson, svensk fotbollsspelare i IFK Norrköping
Torsten Johansson Hellman, svensk anatom
Thorsten Johansson, svensk friidrottare